Bia kan avse:

 Bia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Bia (växter) – ett släkte av törelväxter
 Bia (rappare) (1991–), en amerikansk rappare, sångerska, låtskrivare, modell och TV-personlighet

Mytologi
 Bia (afrikansk mytologi) – en flodgud i mytologin hos Akanstammen i Ghana
 Bia (grekisk mytologi) - våldets gudinna i grekisk mytologi

Geografi

Ghana 

 Bia (distrikt), Västra regionen, 

Robotskapade Ghanaförgreningar